Meunasah Buloh (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Meunasah Buloh (Kaway XVI), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing